Шезе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південь від Парижа, 50 км на північ від Клермон-Феррана, 45 км на південний захід від Мулена.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 67 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 155,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 
 Шезель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шезель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альє

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альє